OJ peut faire référence à :
 O. J. Simpson, un joueur de football américain,
 Jordanie, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports,